Вячеслав Берёзкин:
 Берёзкин, Вячеслав Арефьевич (род. 1922) — летчик-истребитель.
 Берёзкин, Вячеслав Павлович (1931—2009) — стекловар, Герой Социалистического Труда.